Christopher Marlowe (1564–1593) — dramaturgo, poeta e tradutor inglês do período elizabetano
Philip Marlowe — personagem de ficção criado pelo escritor Raymond Chandler

Filmes 
Marlowe (1969) — dirigido por Paul Bogart, em que o protagonista é o personagem de Chandler
Marlowe (2023) — dirigido por Neil Jordan; em que o protagonista é interpretado por Liam Neeson e está previsto ser lançado em 2023

Desambiguações de artes